

Крабтрі — переписна місцевість, штат Орегон
 Крабтрі — переписна місцевість, штат Пенсільванія